Princ Ludvík Maria Bourbonsko-Sicilský, hrabě z Trani (1. srpna 1838, Neapol – 8. června 1886, Paříž) byl nejstarší syn Ferdinanda II. Neapolsko-Sicilského a jeho druhé ženy arcivévodkyně Marie Terezie Rakouské.

Následník trůnu 
Ludvík byl mladší nevlastní bratr Františka II. Neapolsko-Sicilského. Od okamžiku svého narození byl druhý v linii následnictví trůnu Obojí Sicílie.

Jejich otec zemřel 22. května 1859. František se stal králem, ale se svojí manželkou Marii Bavorskou neměl žádné děti. Ludvík se tak stal domnělým dědicem. Království obojí Sicílie však bylo dobyto Expedicí tisíců pod vedením Giuseppe Garibaldiho v roce 1861. Garibaldi sloužil Sardinskému království, které bylo v procesu sjednocení Itálie.

Ludvík byl stále následníkem Františka jako hlavy sesazeného královského rodu. Tuto pozici si udržel po zbytek svého života, ale zemřel před Františkem. František byl nakonec následován jejich mladším bratrem princem Alfonsem, hrabětem z Caserty.

Manželství 
Dne 5. července 1861 si Ludvík vzal vévodkyni Matyldu Ludoviku Bavorskou, čtvrtou dceru Maxmilián, vévody Bavorského a princezny Ludoviky Bavorské. Dvě Matyldiny sestry byly Alžběta Bavorská, provdaná za rakouského císaře, a Marie Žofie Bavorská, manželka Ludvíkova staršího nevlastního bratra Františka II. Manželství bylo téměř od začátku neúspěšné, a zatímco Ludvík se uchýlil k alkoholu, Matylda většinu života trávila cestováním z místa na místo, často v doprovodu svých sester.

Ludvík a Matylda měli jedinou dceru:
 Marie Terezie (15. 1. 1867 Curych – 1. 3. 1909 Cannes) ⚭ 1889 Vilém Hohenzollernský (7. 3. 1864 Düsseldorf – 22. 10. 1927 Sigmaringen), kníže hohenzollernský, hlava švábské větve Hohenzollernů od roku 1905 až do své smrti

Ludvík měl jednoho nelegitimního syna Karla z Duzzia (1869-1931).

Smrt 
Ludvík zemřel na srdeční chorobu v Paříži dne 8. června 1886.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Italská hrabata
Narození v roce 1838
Narození 1. srpna
Narození v Neapoli
Úmrtí v roce 1886
Úmrtí 8. června
Úmrtí v Paříži
Bourbon-Obojí Sicílie
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Muži